Ма́ртин Ва́гнер (; 24 февраля 1968, Оффенбург) — немецкий футболист, играл на позиции полузащитника и крайнего защитника.

Карьера 
Во время своей профессиональной карьеры Мартин Вагнер играл в Бундеслиге за клубы «Нюрнберг», «Кайзерслаутерн» и «Вольфсбург». В составе «Кайзерслаутерна» он стал чемпионом и обладателем Кубка Германии. В финале Кубка против «Карлсруэ» Вагнер забил победный гол. Однако, несмотря на победу в Кубке, «Кайзерслаутерн» вылетел во вторую Бундеслигу.

Свою карьеру Вагнер закончил в 2001 году в «Вольфсбурге».

В 1993—1994 годах Вагнер сыграл 6 матчей за сборную Германии и принимал участие в чемпионате мира 1994 года, где сборная Германии дошла до 1/4 финала.

После окончания профессиональной карьеры Вагнер работал футбольным агентом. Он также работал детским тренером в клубе FV Ebersweier.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1998
 Серебряный призёр чемпионата Германии: 1994
 Обладатель кубка Германии: 1996

Ссылки 
 
 Homepage der Spielerberatung 
 Профиль Мартина Вагнера на сайте weltfussball.de
 Профиль Мартина Вагнера на сайте fussballdaten.de
 Профиль Мартина Вагнера на сайте Transfermarkt
 Профиль Мартина Вагнера на сайте dfb.de
 Статистика Мартина Вагнера на сайте National-football-teams

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Футбольные агенты